Cresques (hispanizado Crescas) es un apellido y apodo judío de procedencia catalana, que puede hacer referencia a:

 Cresques Abraham, cartógrafo judío mallorquín, autor del Atlas Catalán.
 Jehuda Cresques (Jaume Riba), cartógrafo judío mallorquín.
 Cresques Aviatar (Abnarrabí), oftalmólogo catalán y cirujano del rey Juan II de Aragón.
 Hasdai Cresques, filósofo, jurista y escritor judío catalán.